Ла Виљита има више значења:

 Ла Виљита (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Виљита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Виљита (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Виљита (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Виљита (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виљита (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виљита (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виљита (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виљита (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виљита (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виљита (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Виљита (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Виљита (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Виљита, Километро 59 (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Виљита (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Виљита (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Виљита (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Виљита (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику